Nokia C2 — стільниковий телефон Nokia.

Модифікації 

Всього існує 9 моделей Nokia C2.

 Nokia C2-00 — основна модель телефону.
 Nokia C2-01 — 2-a модель.
 Nokia C2-02 — 3-я модель.
 Nokia C2-03 — 4-a модель.
 Nokia C2-04 — 5-a модель.
 Nokia C2-05 — 6-a модель. Виконана в форм-факторі слайдер.
 Nokia C2-06 — 7-a модель.
 Nokia C2-07 — 8-a модель. Виконана в форм-факторі слайдер.
 Nokia C2-08 — кінцева, 9-a модель.

Посилання 
 nokia-C2-00
 nokia-C2-00 

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2011 році
Мобільні телефони із знімною батареєю